Анна-Лена Гренефельд і Ваня Кінґ були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін.

Андреа Главачкова і Луціє Градецька виграли титул, перемігши у фіналі пару Мелінда Цінк і Аранча Парра Сантонха з рахунком 2–6, 7–6(3), 10–4.

Сіяні пари 

  Алла Кудрявцева /  Катерина Макарова (1-ше коло)
  Анна-Лена Гренефельд /  Ваня Кінґ (1-ше коло)
  Акгуль Аманмурадова /  Чжань Юнжань (півфінал)
  Клаудія Янс /  Алісія Росольська (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Main Draw Doubles 

Парний розряд